Harn peut faire référence à :
 Harn, le monde médiéval-fantastique de la série de livres-jeux Loup Ardent (Demonspawn).
 Hârn, un monde médiéval-fantastique pour jeu de rôle décrit dans les livres de la collection HârnWorld.